Laass ist der Familienname folgender Personen:

 Malte Laass (* 1984), deutscher Basketballspieler
 Ralf Laass (* 1968), deutscher Politiker (CDU); MdL